Metopobactrus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1884. Metopobactrus ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Metopobactrus